Apollo: Atmospheres and Soundtracks — девятый сольный студийный альбом британского эмбиент-музыканта Брайана Ино, выпущенный в 1983 году. Альбом был написан, спродюсирован и исполнен Брайаном Ино, его братом Роджером и продюсером Даниэлем Лануа. Музыка из альбома прозвучала в фильмах «28 дней спустя», «Траффик» и «На игле». Две композиции из альбома, «Silver Morning» и «Deep Blue Day», были изданы в формате 7-дюймового сингла на лейбле EG Records.

Список композиций

Участники записи 
 Музыканты: Брайан Ино, Даниэль Лануа, Роджер Ино
 Рассел Миллс — обложка
 Мастеринг: Грег Келби на Sterling Sound
 Переиздание 2019 года: Майлз Шоуэлл на Abbey Road

Хит-парады

Сертификации

Примечания

Литература 
 

Саундтреки 1983 года
Альбомы, спродюсированные Брайаном Ино
Альбомы, спродюсированные Даниэлем Лануа
Сборники 1983 года